Thuram ist der Familienname folgender Personen:

 Khéphren Thuram (* 2001), französischer Fußballspieler
 Lilian Thuram (* 1972), französischer Fußballspieler
 Marcus Thuram (* 1997), französischer Fußballspieler
 Yohann Thuram (* 1988), französischer Fußballspieler

Thuram ist der Künstlername folgender Personen:
 Thuram (Fußballspieler, 1985) (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Thuram (Fußballspieler, 1991) (* 1991), brasilianischer Fußballspieler